Lista över Spaniens nationalparker

 Lista
Nationalparker
Spanien